Mistrzostwa świata w szachach 1996 którego finał odbył się na przestrzeni czerwca i lipca 1996 roku w Eliście w Rosji, pomiędzy obecnym mistrzem świata Anatolijem Karpowem i pretendentem Gatą Kamskim.

Przebieg mistrzostw 
Do pierwszej dziesiątki z turnieju Interzonal dołączyli mistrz świata FIDE z 1993 r. Anatolij Karpow, wicemistrz FIDE z 1993 r. Jan Timman i półfinalista turnieju kandydatów z 1993 r. Artur Jusupow (Drugim półfinalistą z turnieju kandydatów w 1993 r. był wykluczony Nigel Short).

Mecze pierwszej rundy odbyły się w Wijk aan Zee w styczniu 1994 r., a mecze drugiej rundy i półfinały w Sanghi Nagar odpowiednio w lipcu-sierpniu 1994 r. i lutym 1995 r. W przypadku remisu po określonej liczbie partii (co miało miejsce tylko w meczu Kamski-Anand), partie szachów szybkich były rozgrywane jako tie break.

Format był odejściem od wszystkich poprzednich mistrzostw świata, w którym panujący mistrz (Karpow) nie został rozstawiony bezpośrednio w meczu o mistrzostwo. Zamiast tego dołączył do rywalizacji na etapie półfinału.

Szczegółowe wyniki

Finał 
Regulamin przewidywał rozegranie 20 partii. Mecz mógł się skończyć wcześniej jeżeli jeden z zawodników zdobędzie 10½ lub 11 punktów.

Karpow wygrał i obronił swój tytuł mistrza świata.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+Finał mistrzostw świata w szachach 1996
|-
! !! Ranking !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Razem
|-
| align=left |  Anatolij Karpow || 2770
| 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 10½
|-
| align=left |  Gata Kamski || 2735
|style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ || 7½
|}

Przypisy 

1996
1996 w sporcie